Das New Haven Open at Yale 2011 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2011. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 21. bis 27. August 2011 in New Haven statt.

Caroline Wozniacki konnte ihren Titel im Endspiel gegen die Tschechin Petra Cetkovská verteidigen. Cetkovská, die sich für das Hauptfeld hatte qualifizieren müssen, besiegte auf ihrem Weg ins Finale unter anderem die Top-Ten-Spielerinnen Marion Bartoli und Na Li. Im Doppel konnten die Titelverteidigerinnen Květa Peschke und Katarina Srebotnik wegen Krankheit bzw. Verletzung zum Viertelfinale nicht mehr antreten. Chuang-jung Chuang und Wolha Hawarzowa bezwangen im Finale die Italienerinnen Sara Errani und Roberta Vinci.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)